Vislijn (draad), draad gebruikt bij het vissen
Spoorlijn Santpoort Noord - IJmuiden